Wilkanowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wilkanowo, village de la voïvodie de Lubusz
 Wilkanowo, village de la voïvodie de Mazovie